2 miejscowości w Polsce: 
 Rychnowy – wieś w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Człuchów 
 Rychnowy – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Milejewo

Zobacz też:
 Rychnowo Żuławskie – wieś w woj. pomorskim, w pow. nowodworskim, w gminie Nowy Dwór Gdański